Weerden ist der Familienname folgender Personen:

 Ashleigh Weerden (* 1999), niederländische Fußballspielerin
 Mink van der Weerden (* 1988), niederländischer Hockeyspieler